Мальдивская Республика состоит из 21 административной единицы: столицы — г. Мале и 20 островных групп — атоллов. 15 октября 2010 года в стране произошла административно территориальная реформа. По этой реформе 21 административная единица вошла в состав 8 регионов, рассматриваемых ниже:
 

Примечание: площадь ненаселённых атоллов (126,7 км²) в таблицу не включена.